Cocke est le patronyme de :
 John Cocke, informaticien et chercheur américain
 Emmanuel Cocke, romancier, journaliste et critique de cinéma montréalais d'origine française

Cocke est aussi le nom d'un comté du Tennessee : le Comté de Cocke.